Uczelnie:
 LAW - Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Granatniki:
 Granatnik LAW 80 – brytyjski rakietowy granatnik przeciwpancerny z wyrzutnią jednorazowego użytku
 Granatnik M72 LAW – amerykański jednostrzałowy granatnik przeciwpancerny

Osoby noszące nazwisko Law:
 Andrew Bonar Law – premier Wielkiej Brytanii w latach 1922-1923
 Bernard Law Montgomery – marszałek brytyjski
 Bernard Law – amerykański duchowny katolicki
 Denis Law – były szkocki piłkarz
 Jacques Alexandre Law de Lauriston – francuski generał, marszałek Francji
 John Law – były szkocki ekonomista
 Jude Law – brytyjski aktor filmowy

Pojęcia związane z prawem:
 Common law – zbiorcze określenie rodziny systemów prawnych państw anglosaskich
 Equity law – system prawny w krajach anglosaskich gdzie stosowane jest tzw. common law
 Street law – sposób nauczania prawa

Albumy i single, w których nazwach pojawia się słowo "law":
 The Highest Law – studyjny album japońskiego zespołu Ritual Carnage
 The Word as Law – tytuł drugiego LP zespołu Neurosis
 Their Law: The Singles 1990-2005 – album grupy The Prodigy

Nazwy geograficzne:
 Dundee Law – dzielnica w centrum Dundee, w Szkocji